Анатолий Кондратьев:
 Кондратьев, Анатолий Николаевич (род. 1950) — советский, российский врач, анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации.
 Кондратьев, Анатолий Семёнович (род. 1948) — советский математик, лауреат премии имени А. И. Мальцева.